El término brownstone (en inglés, «piedra parda» o «piedra marrón») puede referirse a:

 Brownstone, un grupo de música urban de Los Ángeles (California, Estados Unidos);
 «Mr. Brownstone», canción de Guns N' Roses
 Brownstone (literalmente, en inglés, «piedra parda»), material de construcción utilizado en ciertos edificios de Nueva York (Estados Unidos).